Sanctimony — латвийская рок-группа. Первый альбом — Eternal Suffering (1999) — является примером классического дэт-метала в стиле Morbid Angel. В 2001 году группа записывает четыре песни (также дэт-метал) для впоследствии неизданного альбома Lirix.

«Желая перемен», в 2002-м году Sanctimony меняет свой стиль в сторону тяжёлого рока с корнями дэт-метала. Смесь получила имя «дэт-н-ролл», и в этом стиле выполнены 2 последних (2005 и 2007) альбома группы.

Состав

Текущий состав
 Jānis Boļšaks — вокал (с 1994)
 Viesturs Grīnbergs — гитара (с 1994)
 Kārlis Jakubonis — ударные (с 1994) (также в Neglected Fields)
 Jānis Aizkalns — гитара (с 1999)
 Deniss Denisenko — бас (с 1999)

Бывшие участники
 Rihards — бас (1994 — 1996)
 Viktors — бас (1996 — 1997)
 Roberts — гитара (1996 — 1997)
 Сергей — бас (сейчас в Neglected Fields)

Дискография

Полноформатные альбомы 
 Eternal Suffering (1999, Father Productions)
 Devil and Men (6 июня 2005, Platforma Records)
 Hell in Stereo (15 февраля 2007, Aghast Recordings)

Демо 
 When the Sun Was God (1996)
 Lirix (2001) (промоматериал для запланированного, но неизданного альбома Lirix)

Ссылки 
 Sanctimony на Encyclopaedia Metallum
 

Рок-группы Латвии
Дэт-метал-группы Латвии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году